Села:
 Братолюбівка — Запорізька область, Веселівський район
 Братолюбівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район (до 2020 року — Добровеличківський район)
 Братолюбівка — Кіровоградська область, Кропивницький район (до 2020 року — Долинський район)
 Братолюбівка — Миколаївська область, Єланецький район
 Братолюбівка — Харківська область, Лозівський район
 Братолюбівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)
Станція:
 Братолюбівка — вантажно-пасажирська станція Херсонської дирекції Одеської залізниці